Умножитель — вид усилителя или преобразователя, в котором характеристика сигнала увеличивается в кратное число раз (соответственно числу ступеней), или «многократно, во много раз» («множится», «умножается»).

Примеры: 
 Умножитель напряжения, также известный как Каскадный генератор
 Умножитель частоты
 Фотоэлектронный умножитель
 Устройство для умножения n-разрядных чисел и выдачи результата в виде 2n-разрядного числа. Элемент АЛУ